TRY est un code, qui signifie :
 TRY, monnaie de la Turquie, selon la norme ISO 4217 ;
 Try, single musical de la chanteuse américaine Pink, extrait de son album The Truth About Love, sorti en 2012.

Code